

Codici 
 RSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Russell (Kansas), Stati Uniti

Sport 
 RSL – La Russian Superleague, il massimo campionato russo di hockey su ghiaccio che si disputava in Russia prima della nascita della KHL, avvenuta nel 2008/09.